La Admisión al Registro Nacional de Lugares Históricos, por estado:
El Registro automáticamente incluye todos los lugares nacionales de lugares históricos, así como todas las zonas históricas administradas por el Servicio de Parques Nacionales de los EE. UU. El Registro Nacional de Lugares Históricos es fundamentalmente una herramienta para reconocer la importancia histórica de un edificio, estructura, objeto, de un distrito o un sitio.

Esta es la lista completa de la listado reciente  del 19 de septiembre de 2008
 Las nuevas admisiones se añaden al Registro oficial semanalmente (véase: listados recientes)

Estados y territorios

Véase también 

 Guardián del Registro
 Ley Nacional de Preservación Histórica de 1966
 Registro Nacional de Lugares Históricos
 Consejo Asesor de Preservación Histórica

Referencias

Enlaces externos 
 National Park Service: National Register of Historic Places  - official website
 Travel itineraries - detailed articles, arranged by region and theme
 Recent listings  - weekly updates to the Register
 National Register Information System database of listings 
 National Register of Historic Places.com - clickable map to access listings (sitio no oficial)

 Lista